«Хадия Хосаына» (Hadiya Hossana F.C.) — футбольный клуб из Хосаыны, играющий в Премьер-лиге Эфиопии.

История 
Клуб основан в 2006 году в Хосаыне. Финансирование было небольшим, поэтому в состав изначально набирались игроки любители, под руководством тренера Паулоса Гетачеу. После двух лет игры в местной лиге команда смогла пробиться во второй дивизион Эфиопии. В сезоне 2016/2017 клуб смог получить попытку на повышение в классе, после того как занял второе место в своей группе заработав 53 очка. Благодаря этому результаты команда сыграла стыковые матчи с Мэкэле 70 Эндерта. Матч закончился поражением «Тигров» со счётом 2:1, и команда осталась в Высшей лиге. После этого результата руководство клуба поменяло тренера на Гиму Тадессе, благодаря чему команда смогла пробиться в Премьер лигу, однако в следующем сезоне снова покинула её, заняв последнее место в таблице набрав всего 9 очков. После того как в Тыграе прошла гражданская война, три клуба из региона были исключены из Премьер лиги на неопределённое время, в связи с чем Хадия снова стала выступать в премьер лиге, успешно проведя сезон 2020/2021, заняв итоговое третье место в таблице, отстав от зоны Кубка Конфедераций всего на 2 очка.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Тренерский состав 
  Тезера Абуте — тренер
  Иясу Мерхацидк — помощник тренера
  Мелкаму Цегайе — руководитель группы
  Беньям Тефера — физиотерапевт
  Тамре Хундито — врач команды

Примечания 

Футбольные клубы Эфиопии